Ceyda significa "dona bella amb coll llarg" en àrab i s'utilitza com a nom de dona en turc. Persones amb el nom Ceyda inclouen:

 Ceyda Aslı Kılıçkıran - cineasta turca
 Ceyda Aktaş - jugadora de voleibol turca
 Ceyda Pirali - pianista i compositora turca